Floorballligaen 2011-12 eller Sæson 2011-12 i Unihoc Floorball Ligaen (eller forkortet UFL) var den 19. sæson af bedste herreliga i Danmark i floorball, og den blev administreret af DaFU. Sæsonen blev indledt den 16. september 2011.

Ligaen var opdelt i øst og vest, og de fire bedste hold i hver liga gåk videre til slutspillet. Holdet der blev dårligst placeret i liga øst, rykkede ned i 1. division, mens holdet placeret på 7. pladsen i liga øst skulle spille kvalifikationskamp mod nr. 2 fra 1. division.

Liga Vest

Deltagere

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"| !!FBFK!!FCO!!BHSFC!!AaB!!SSFC!!TÅF'|-
!Frederikshavn Bulldogs FK
|bgcolor=silver| ||3-2
7-4
|8-6
1-5
|6-2
10-2
|9-35-4||4-3
8-7sv
|-! style="background:#F0F0F0;"
!FC Outlaws
||6-8
3-4
| bgcolor="silver" | ||5-8
4-6
|5-7
8-9sv
|10-8
6-4
|9-7
8-7
|-
!Brønderslev Hot Shots FC
||10-3
5-9
|3-2
9-7
| bgcolor="silver" | ||7-4
6-5
|12-6
17-7
|3-2
17-4
|-! style="background:#F0F0F0;"
!AaB Floorball
||4-6
1-9
|8-3
9-2
|5-8
2-11
| bgcolor="silver" | ||9-4
8-5
|6-3
3-5
|-
!Sunds Seahawks FC
||7-8
5-8
|6-8
9-8
|5-9
4-7
|6-7sv
10-7
| bgcolor="silver" | ||4-7
7-6
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Team Århus Floorball
||10-4
6-7sv
|10-4
3-2
|5-10
7-13
|2-6
4-7
|12-5
5-6sv
| bgcolor="silver" | 
|}

 Topscorer 

 Liga Øst 
 Deltagere 

 Stilling 

 Resultater I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.''

Topscorer

Slutspillet 
Slutspillet spilles mellem de 4 bedst placerede fra de to regioner vest og øst. Der spilles kvartfinaler, semifinaler og finale, hvorved der findes én guldvinder (mester), én sølvinder og to bronzevindere. Mesterholdet kvalificerer sig til EuroFloorball Cup-kvalifikation 2012.

Topscorer

Eksterne henvisninger 
Resultater for Unihoc-ligaen 
DaFU's side om Danmarksturneringen 

Floorball-Ligaen
Floorball i 2011
Floorball i 2012